(6411) Тамага () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса, который был открыт 8 октября 1993 года американским астрономом Робертом Макнотом в обсерватории Сайдинг-Спринг и назван в честь одноимённого британского астрономического журнала.

См. также 
 Список астероидов (6401—6500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей